Kabupaten Poso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Poso (kabupaten i Indonesien), Sulawesi Tengah, 
 Palu (provinshuvudstad), Sulawesi Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar